WGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wagny (Gabon)
 wgy – codice ISO 639-3 della lingua warrgamay